Anna Zawadzka (1888–1983) – malarka, partnerka życiowa Stefana Żeromskiego
 Anna Zawadzka (1919–2004) – harcerka, siostra  Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"
 Anna Zawadzka (zm. 2020) – pedagog, specjalistka w zakresie pedagogiki społecznej, prof. dr hab.
 Anna Zawadzka-Gołosz (ur. 1955) – kompozytorka i pedagog muzyczny, profesor sztuk